Contea di Highland o Highland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Highland (Ohio)
 Contea di Highland (Virginia)